Atsushi Yoneyama – calciatore giapponese
Hiroshi Yoneyama – nuotatore giapponese
Satoshi Yoneyama – calciatore giapponese
Yūta Yoneyama – pallavolista giapponese